11-й Чемпионат Узбекистана по футболу среди женщин — 2007 среди женских клубов высшей лиги.

Участники

Итоговая таблица 
Последний раунд чемпионата был отменён, поэтому у команд разное количество матчей.

Бомбардиры

Ссылки 
 

Женский футбол в Узбекистане